Olaf Hegenbarth (ur. 22 stycznia 1977) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 68. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1996/1997: 68

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1996/1997: 40

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977